Knoche ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Knoche (* 1978), deutscher Fußballspieler
 Christof Knoche (* 1967), deutscher Improvisations- und Jazz-Musiker und Komponist
 Emmi Knoche (1881–1970), deutsche Pianistin und Klavierlehrerin
 Gottfried August Knoche (1813–1901), deutscher, in Venezuela tätiger Arzt
 Hansjürgen Knoche (1930–2021), deutscher Theologe
 Heinrich Knoche (1831–1911), deutscher Lehrer und Autor
 Karl-Friedrich Knoche (1933–2016), deutscher Maschinenbauingenieur
 Manfred Knoche (* 1941), deutscher Publizistik- und Kommunikationswissenschaftler
 Michael Knoche (* 1951), deutscher Germanist und Bibliothekar, Direktor der Herzogin Anna Amalia Bibliothek in Weimar
 Monika Knoche (* 1954), deutsche Politikerin
 Robin Knoche (* 1992), deutscher Fußballspieler
 Ulrich Knoche (1902–1968), deutscher klassischer Philologe
 Walter Knoche (1881–1945), deutsch-chilenischer Meteorologe und Geophysiker, Direktor des Instituto Central Meteorologico y Geophysico de Chile

Siehe auch:
 Knochen (Begriffsklärung)